Spartak je bil Tračan, gladiator, ki je med letoma 73 in 71 pr. n. št. in vodil upor sužnjev proti rimski sužnosti.

Spartak se lahko nanaša tudi na:

Umetnost

Film in televizija
 Spartak (film), film iz leta 1960, ki ga je režiral Stanley Kubrick
 Spartak (TV mini serija), leta 2004 za televizijo izdelana mini serija v dveh delih
 Spartak (2010 TV serija), Starz televizijska serija

Literatura
 Spartak, zgodovinski roman, avtor: Raffaello Giovagnoli
 Spartak : zgodovinski roman, avtor: Arthur Koestler
 Spartacus, zgodovinski roman, avtor: Howard Fast, tudi osnova za Kubrickov film
 Spartacus, zgodovinski roman, avtor: Lewis Grassic Gibbon

Glasba
 Spartak, opera armenskega skladatelja Arama Iljiča Hačaturjana

Šport
 ime več klubov v bivši Sovjetski zvezi in drugih vzhodnoevropskih državah
 Spartak Moskva, več klubov v Moskvi

Sklici